Гали́на Тимофе́ева:
 Тимофеева, Галина Александровна (1921—1985) — советский детский врач-инфекционист, профессор и ректор Ленинградского педиатрического медицинского института.
 Тимофеева, Галина Алексеевна (1937—2006) — электромеханик Бологовской дистанции сигнализации и связи, Герой Социалистического Труда.
 Тимофеева, Галя (Анна Гавриловна Тимофеева; 1896—1919) — российский, украинский политический деятель, большевик.